Victor Frankenstein – personaggio letterario
Victor Frankenstein (anche Terror of Frankenstein) – film del 1976 diretto da Calvin Floyd
Victor - La storia segreta del dott. Frankenstein (Victor Frankenstein) – film del 2015 diretto da Paul McGuigan